Южный дивизион Национальной футбольной конференции (сокращенно чаще всего именуется как Юг НФК; ) — один из четырёх дивизионов Национальной футбольной конференции, которая в свою очередь является частью Национальной футбольной лиги. На данный момент в дивизион входят четыре команды — Атланта Фалконс, Каролина Пантерз, Нью-Орлеан Сэйнтс, Тампа-Бэй Бакканирс. Дивизион образовался в 2002 году после расширения до 32 команд.

Победители дивизиона

Попадания в плей-офф 

Дивизионы НФЛ
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2002 года